

Громадський транспорт 

Метро Ванкувера впливає на регіональну швидкісну транзитну мережу під егідою Транспортного Управління Британської Колумбії (раніше Транспортна Адміністрація Великого Ванкуверу), відомої як ТрансЛінк. Вона несе відповідальність за всі аспекти громадських перевезень. Крім цього, ТрансЛінк також відповідає за утримання деяких доріг та забезпечує поромні перевезення в межах Великого Ванкуверу.

Ця компанія представила нову систему електронних платежів, у вигляді так званої смарт-карти. Систему, яка має назву «Компас Кард» було створено щоб замінити існуючі проїзні на день чи місяць та відмовитися від готівкового розрахунку. Наразі, компанія Транслінк поступово вводить у використання Компас Кард.
Влітку 2015 року можна було побачити, що більшість учнів, які закінчили середню школу користуються електронними картками. А вже у листопаді 2015, компанія випустила картки для більшої половини населення. Картка підлягає відшкодуванню депозиту, у розмірі 6$. Це безконтактна картка NXP Mifare DESFire EV1.

Автобусний сервіс 

Автобусний сервіс використовується в більшості регіонів під керівництвом Транслінк, також відомим як Автобусна Компанія Берегового Хребта. Транслінк було засновано провінційним парламентом лише як спосіб звільнення від відповідальності за автомагістралі, мости та обслуговування пасажиро-перевезень. Зрештою, за парламентом залишається обов'язок у фінансуванні всіх проектів під керівництвом Транслінк. Сервіс у Північному Ванкувері та Ліонс Бей узгоджено через Вест Ванкувер Блу Бас.

Всі автобуси також адаптовані для людей з обмеженими можливостями, та оснащені велосипедними стійками, які можуть вмістити два інвалідні крісла та велосипеди. Ванкувер також активно підтримує та модернізує тролейбусний-парк. З покупкою 188 моделей E40LFR та 74 — E60LFR від компанії Нью Флаєр Індастріс (в 2005—2009 рр), тролейбусна мережа обслуговує центр та більшість міст Ванкувера доступними для людей на інвалідних візках та велосипедистів безвідходними тролейбусами.

Деякі дизельні автобуси, які слідують до передмість, мають велосипедні рами, ліфти для інвалідних візків, світло для читання та сидіння з відкидними спинками. Частота автобусів у Ванкувері коливається від кількох хвилин у центрі міста, до 2-3 рейсів на день у далеких передмістях на кшталт Мепл-Ріджу, Ланглею або Алдергрову.

Скай Трейн 

Скай Трейн — це прогресивна система швидкісного метро, яка працює з повністю автоматизованими потягами на трьох лініях. Збудована для Всесвітньої Виставки «Експо 86», вона стала найбільшою швидкісною автоматизованою системою, що використовує найдовший транзитний міст — Скай Брідж. Лінії Експо та Міленіум з'єднують передмістя Бернбею, Нью-Вестмінстеру, Суррею та Кокуітламу з центром.
Третя лінія метро з'єднує центр Ванкуверу з містом Річмонд та національним Аеропортом Ванкувер, також відомим як «Кенада Лайн». Її було введено в експлуатацію 17 Серпня 2009 року. Ця лінія обслуговується компанією Хюндай Ротем замість технології лінійної індукції компанії Бомбардьйо, яку використано на перших двох лініях.

Майбутні розширення 

Плани 2000го року про розширення лінії Експо у південно-східному напрямку, для збільшення таким чином протяжності її маршруту вглиб Суррею, було замінено ідеєю створення лінії наземного метро в середині 2010го року.

Станом на 2017 рік, планується розширення лінії Міленіум на північ до Кітсілано та Пойнт Грею. Варітість такого розширення складає $2 мільярди. Розширення першої стартує від станції «ВСС Кларк» — кінцевого пункту, потім простягнеться за станцію Бродвей, та закінчиться на вулиці Арбутус. В недалекому майбутньому, другу фазу буде розширено до Університету Британської Колумбії.

Трамвай у центрі міста 

Місто планувало першу фазу трамваю у центральних частинах міста з Грневілл Айленду, навколо Фолс Кріку до Вотерфронт Стейшн і парку Стейнлі, з використанням сучасних низькорамних трамваїв у тандемі з традиційними. Історична центральня заліщниця Ванкувера виконувала «нульовий» маршрут в літні місяці в якості демонстрації.

З 21 січня до 21 березня 2010го року, безкоштовний демонстраційний сервіс під назвою «Олімпік Лайн» (названий в честь Зимових Олімпійських Ігор 2010го), пролягав 1.8 км вздовж Центральної Історичної залізниці від Гренвілл Айленд до станції Олімпік Вілідж. Він обслуговувався двома моделями трамваїв компанії Бомбардьо, під назвою Флексіті Аутлук. Їх було запозичено в Брюссельської трамвайної компанії.
Створювалися плани, які б змогли розширити трамвайну мережу до Єлтауну, формуючи таким чином кільце навколо центру півострову в якості 2ої фази.
Також, обговорювалися і більш масштабні плани, які б розширили її від Гранвілл Айленду на північ до зони Аратусу, на схід, уздовж Хестінгі Стріт і/або на схід уздовж Мейн Стріт.
Проте, на даний час, планів про розширення трамвайної мережі немає, а демонстраційну лінію Олімпік Лайн було виведено з експлуатації.

Вест Кост Експрес 

Вест Кост Експрес — важкозалізнична приміська колія, що обслуговує Порт Муді, Кокуітлам, Порт Кокуітлам, Пітт Мідовс, Мейп Рідж та Міссон. Цей сервіс користується інтегрованою системою квитків.

СіБас 

СіБас — це пасажирський паром, який з'єднує центр міста з Північним Ванкувером через Буррат Інлет.
На сьогодні, у флоті перебуває 3 пороми, які належать компанії Кост Маунтін Бас Компані. Найновіше судно було здане в експлуатацію у 2014му році.

Список літератури 

 
 «Vancouver SkyTrain Map and Guide» . TourByTransit.
 De Vynck, Gerrit (July 8, 2016). «Vancouver Is Silicon Valley North. So Why Doesn't It Have Uber?» . Bloomberg. Retrieved September 11, 2016.
 «TransLink to crack down on fare evaders using collection agencies». Vancouver Sun. October 25, 2012.
 Reynolds, Christopher (October 25, 2012). «The electronic Compass Card will replace existing monthly and daily passes, tickets and cash». Vancouver Sun.
 «Compass Timeline». TransLink. Archived from the original on July 20, 2015.
 «How can I obtain a refund for my deposit for the Compass Card?». Ask Compass.
 NXP (January 28, 2013). «NXP´s MIFARE DESFire Selected to Support Vancouver's Green City Plan» (Press release). Archived from the original  on June 30, 2015.
 «Liberals announce new Port Mann Bridge and new bridge to replace Massey Tunnel».[full citation needed]
 «Vancouver Update». Trolleybus Magazine. National Trolleybus Association (UK). November — December 2010. pp. 131—133. ISSN 0266-7452 .
 «Expo Line Expansion». Surrey Now. January 16, 2008. Archived from the original on August 31, 2009.
 «The Project: Surrey LRT». City of Surrey. Retrieved May 16, 2017.
 «TransLink reveals plans for Broadway SkyTrain, Surrey LRT» . CBC News. January 17, 2017. Retrieved February 16, 2017.
 «Vancouver's 2010 Streetcar». Bombardier. Archived from the original  on June 13, 2009. Retrieved June 10, 2009. Connecting Granville Island, a key entertainment centre for the 2010 Winter Games, and the Olympic and Paralympic Village Vancouver, the Olympic Line streetcar service will extend Vancouver's regional transit network along False Creek during 60 days of celebration before and during the 2010 Winter Games.
 digitalmonkblog (October 17, 2014). «No desire for Streetcar in Vancouver? Capital Plan budget to decommission line to Granville Island» . CityHallWatch: Tools to engage in Vancouver city decisions. Retrieved February 16, 2017.
 «New Burrard Otter makes a splash in Burrard Inlet» . TransLink. December 1, 2014. Retrieved May 16, 2017.
 Greenways and Neighbourhood Transportation Branch (February 3, 2009). «2008/2009 Cycling Statistics Update» (PDF). City of Vancouver.
 «Cycling routes, maps, and trip planner» . City of Vancouver.
 «Transportation 2040 Plan: A transportation vision for the City of Vancouver» . City of Vancouver.
 City of Vancouver (2009). «Burrard Bridge Lane Reallocation Trial — What has been approved» . Retrieved May 11, 2009.[dead link]
 «Burrard Bridge bike lanes make Hornby Street merchants anxious». Vancouver Sun. July 3, 2009.
 «Plant store owner calls Burrard Bridge bike-lane trial 'nail in the coffin'» . Georgia Straight. July 16, 2009.
 «Burrard Bridge Lane Reallocation Trial — Statistics». City of Vancouver. Archived from the original on June 24, 2011.
 «Shop's business plunging due to Burrard Bridge bike lane, owner says». Vancouver Sun. July 15, 2009.
 «Bike trial still a bust for business». Vancouver Courier. August 28, 2009. Archived from the original on September 2, 2015.
 «Vancouver bike lanes have 'moderate economic impacts'» . CBC News. July 21, 2011.
 «'Part of an evolution': Downtown business partners with cycling group» . CBC News. Retrieved July 6, 2017.
 «Cycling On Transit». Translink. Archived from the original on April 22, 2009.
 Shankar, Bradly (September 18, 2018). «Uber planning to launch bike-sharing service in Vancouver» . MobileSyrup. Retrieved September 18, 2018.
 «Vancouver seeing spike in bike thefts: police» . CBC. August 24, 2009.
 «Bike theft in Vancouver rides high cycle» . Globe and Mail. August 25, 2009.
 «Chinatown Revitalization Program: History of Chinatown». City of Vancouver. Archived from the original  on August 5, 2012.
 «New ferry service to serve North Shore/Vancouver» . CKNW. October 19, 2009.
 «(untitled)» . City of Vancouver.[dead link]
 «Taxis». Vancouver Airport Authority. Archived from the original on March 5, 2009.

Посилання 

City of Vancouver transportation information
TransLink — The Greater Vancouver Transportation Authority 

Транспорт Ванкувера